Niclas Alexandersson (né en 1971), joueur de football suédois ;
 Helmer Alexandersson (1886-1927), compositeur suédois ;
 Tove Alexandersson (1992-), athlète suédoise, spécialiste de la course d'orientation et du ski d'orientation ;

personnage de fiction
 Lars Alexandersson, personnage de la série de jeux vidéo de combat Tekken, officier de la Tekken Force.